Kidnapning kan henvise til flere artikler.

 Kidnapning – når en person fjernes mod sin vilje.

 Kidnapning (bog) – børnebog af Bjarne Reuter fra 1975.
 Kidnapning (film fra 1982) – filmatisering af bogen fra 1982.
 Kidnapning (film fra 2017) – filmatisering af bogen fra 2017.
 Kidnapningen - en amerikansk dramafilm fra 2004
 Kidnapped - en dansk komediefilm fra 1935
 Kidnapningen af Sabinerkvinderne